Polynoe haliaeti är en ringmaskart. Polynoe haliaeti ingår i släktet Polynoe och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
haliaeti